Herculânia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Herculândia (ort), São Paulo, 
 Coxim (ort), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar